Il doppio del torneo di tennis Los Angeles Open 1978, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori John Alexander e Phil Dent che hanno battuto in finale Fred McNair e Raúl Ramírez 6-3, 7-6.

Teste di serie 

 Bob Hewitt /  Frew McMillan (quarti di finale)
 Fred McNair /  Raúl Ramírez (finale)
 Sandy Mayer /  John Newcombe (quarti di finale)
 Víctor Pecci /  Kim Warwick (secondo turno)

 John Alexander /  Phil Dent (Campioni)
 Cliff Drysdale /  Bob Lutz (secondo turno)
 Syd Ball /  Allan Stone (secondo turno)
 Arthur Ashe /  Peter Fleming (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Los Angeles Open 1978